Кипърска първа дивизия 1990/91 е петдесет и трети шампионат по футбол на Кипър. Групата е съставена от 14 отбора. Шампион е тимът на Аполон Лимасол.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бараж за оставане 
Класиралият се на 12-о място Еносис Паралимни среща третия от втора дивизия Етникос Ахнас. Еносис Паралимни остава в групата след победи с 4:0 и 3:1.

Таблица с резултати

Бележки 
 Кипър - Списък с класирания (RSSSF)

Първенство на Кипър по сезони